buldog – rasa psa
 Buldog – polski zespół muzyczny
 Reading Bulldogs – brytyjski klub żużlowy
 Bulldog – transporter opancerzony używany przez Południowoafrykańskie Siły Powietrzne
 M41 Walker Bulldog – czołg amerykański
 Maska przeciwgazowa MP-4 – maska przeciwgazowa używana w LWP i WP.